Миниатюрная литория () — вид бесхвостых земноводных семейства квакш. Эндемик севера Австралии. Населяет субтропические или тропические сухие низинные луга, болота и мозаичные пресные болота.

Это самая маленькая известная древесная лягушка в Австралии. Длина тела самцов до 16 мм, самок до 18. Окраска обычно коричневая с светло-коричневой верхней стороной тела, темно-коричневыми боковыми полосами и светлым, почти белым, брюшком. Белая полоса проходит вдоль губ и боков квакши.

Примечания 

Литории
Земноводные Австралии
Животные, описанные в 1966 году